Ruryk Rościsławicz (książę przemyski)
 Ruryk Rościsławicz (książę kijowski)